Martha Mears peut désigner :
 Martha Mears (1910-1986), actrice américaine ;
 Martha Mears (-1810), sage-femme britannique.